Schwarzer Stein bezeichnet:

 den Lapis Niger auf dem Forum Romanum in Rom
 den Schwarzen Stein der Kaaba in Mekka
 eine Felswand am Forstenberg in Spitzkunnersdorf
 den Berg Schwarzer Stein im Jablanica-Gebirge
 Oltu-Stein (Oltu taşı), ein nordöstlich der türkischen Stadt Oltu gebrochenes kohlenstoffreiches Mineral, das zu Schmuck verarbeitet wird
 Schwarzer Stein (Bargen), nördlichster Grenzstein der Schweiz
Siehe auch:
 Schwarzenstein
 Schwarzstein
 Blackstone